«Snap» или «SNAP» — песня армянской певицы Розы Линн, была официально выпущена 19 марта 2022 года на всех цифровых площадках. Роза с этой песней представляла Армению на конкурсе песни «Евровидение-2022» в Турине, Италия, после того, как она была выбрана Общественным телевидением Армении (AMPTV). Выбрала для участия в конкурсе песни «Евровидение».

Релиз 
Песня была официально выпущена 19 марта 2022 года, но фрагмент песни просочился в интернет неделей ранее.

Конкурс песни Евровидение

Выбор 
Армения использовала внутренний отбор для определения своего участника. По слухам, в выборах участвовали Афина Манукян, Саро Геворгян, Камил Шоу и Роза Линн. Однако 15 февраля 2022 года AMPTV опровергла слухи о том, что Линн уже была выбрана, заявив, что решение ещё не принято и что объявление будет сделано в марте. 4 марта в нескольких армянских СМИ появилась информация о том, что за право представлять Армению претендуют два певца: Роза Линн и Саро Геворкян.

Роза Линн была объявлена выбранной участницей 11 марта 2022 года.

На Евровидении 
Согласно правилам Евровидения, все страны, за исключением страны-организатора и «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), должны пройти в один из двух полуфиналов, чтобы побороться за место в финале; десять лучших стран из каждого полуфинала выходят в финал. Европейский вещательный союз (EBU) разделил конкурирующие страны на шесть разных корзин на основе моделей голосования на предыдущих конкурсах, при этом страны с благоприятной историей голосования были помещены в одну корзину. 25 января 2022 года была проведена жеребьевка, в результате которой каждая страна попала в один из двух полуфиналов, а также была определена половина шоу, в котором они будут выступать. Армения вышла в первый полуфинал, который состоялся 10 мая 2022 года, она выступила во второй половине шоу. В итоге она прошла в финал. Он состоялся 14 мая 2022 года. Армения заняла 20 место с 61 баллом.

Примечания 

Песни «Евровидения-2022»
Песни Армении на «Евровидении»
Синглы 2022 года
Песни 2022 года